Porta de São Lourenço (Lisboa), porta da cerca fernandina de Lisboa;
 Porta Tiburtina, em Roma.